Anomalocera är ett släkte av kräftdjur. Anomalocera ingår i familjen Pontellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Anomalocera